Il doppio maschile  del torneo di tennis Schenectady Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Alexander Mronz e Greg Van Emburgh che hanno battuto in finale Paul Annacone e Patrick McEnroe 6-3, 6-7, 7-5.

Teste di serie 

 Paul Annacone /  Patrick McEnroe (finale)
 Paul Chamberlin /  Larry Scott (quarti di finale)

 Brian Levine /  Tony Mmoh (primo turno)
 Mark Basham /  Charles Beckman (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Schenectady Open 1988